Tisovec est un toponyme qui peut désigner :

Tisovec, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica.

Tisovec, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.